Scanlon peut faire référence à : 
 Angela Scanlon (née en 1983), journaliste et présentatrice irlandaise.
 Bill Scanlon (1956-2021), joueur américain de tennis.
 Dan Scanlon (né en 1976), réalisateur, storyboardeur, scénariste et animateur américain.
 Jane Cronin Scanlon (1922-2018), mathématicienne américaine.
 Mark Scanlon (né en 1980), coureur cycliste irlandais.
 Mary Scanlon (née en 1959), femme politique américaine. 

 Scanlon (Minnesota), ville américaine du comté de Carlton, dans l’État du Minnesota.

Homonymie de patronyme